Дэ́вид Э́ндрю Си́мен (; род. 19 сентября 1963, Ротерем, Саут-Йоркшир) — английский футболист, выступавший на позиции вратаря. Большую часть карьеры провёл в лондонском «Арсенале». На протяжении 14 лет являлся основным вратарём сборной Англии, принимал участие в двух чемпионатах Европы (1996, 2000) и двух чемпионатах мира (1998, 2002).

Знаменит не только своей игрой в створе ворот, но и внешним обликом — причёской («хвостик», который в ноябре 2005 года он отстриг в прямом эфире телепередачи для благотворительного аукциона) и усами, а также чудачествами, в результате которых голкипер пропускал нелепые голы. Всего Симен выходил на поле более чем в 1000 матчах.

Карьера 
Дэвид Симен родился в 1963 году в городе Ротерем, что менее чем в 50 км от Лидса. С детства болел за «Лидс». В 1981 году попал в состав «Лидса», выступал за юношескую команду. Шансы пробиться в основной состав были ничтожны. В августе 1982 года Симен был продан в клуб четвёртого дивизиона «Петерборо Юнайтед» за 4 тысячи фунтов стерлингов, где он стал основным вратарём команды. В октябре 1984 года Симена купил «Бирмингем Сити» за гораздо более солидную сумму — 100 тысяч фунтов. В бирмингемском клубе Симен отыграл два сезона, в течение которых команда смогла подняться в высший по силе дивизион Англии и вылететь обратно на следующий год.

В августе 1986 года лондонский клуб из высшего дивизиона «Куинз Парк Рейнджерс» заплатил за вратаря 225 тысяч фунтов. Симен отыграл за «рейнджеров» 4 сезона, самым удачным из которых явился сезон 1987/88, когда команда финишировала пятой, но в еврокубках Симену было не суждено сыграть из-за пятилетней дисквалификации английских клубов в связи с трагедией 1985 года на «Эйзеле».

В мае 1990 года Симен был приобретён лондонским «Арсеналом» за 1,3 миллиона фунтов взамен Джона Лукича. Эта сделка стала рекордной суммой для английского футбола, заплаченной за вратаря. В составе канониров Симен сыграл более пятисот матчей в различных турнирах, стал обладателем Кубка обладателей кубков, трижды становился чемпионом Англии, четырежды завоёвывал Кубок Англии, один раз Кубок английской лиги.

В сезоне 1998/99 Симен провёл в чемпионате за «Арсенал» 38 матчей из 44, пропустив всего 17 мячей, что и по сей день является непревзойдённым клубным рекордом. Впрочем, несмотря на столь надёжную игру вратаря, чемпионом лондонцы в тот год не стали.

Завершив свои выступления в «Арсенале» на мажорной ноте (в 2003 году лондонцы выиграли Кубок Англии), в июне 2003 года Симен на правах свободного агента перешёл в «Манчестер Сити». Однако по причине травмы в январе 2004 года 40-летний Симен принял решение завершить карьеру.

Во время игры Симен имел привычку выходить к границам штрафной площади, в результате чего нередко получал голы издалека «за шиворот». Так случилось и в финале Кубка обладателей кубков 1994/95 в матче против испанской «Сарагосы», когда дальним ударом метров с 40 на последней минуте дополнительного времени марокканский игрок «Сарагосы» Найим лишил «Арсенал» возможности второй год подряд выиграть трофей (в итоге подобное не удалось никому в истории кубка). Подобный курьёз случился и в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2002 года против бразильской сборной — автором гола издали со штрафного стал Роналдинью.

В составе сборной Симен впервые вышел на поле на замену Питеру Шилтону 16 ноября 1988 года в товарищеском матче со сборной Саудовской Аравии. Был включён Бобби Робсоном в заявку на чемпионат мира 1990 года в качестве третьего вратаря, но, уже находясь в Италии, повредил плечо и был вынужден покинуть расположение команды. На европейское первенство 1992 года Грэм Тейлор предпочёл других вратарей, а на чемпионат мира в США в 1994 году английская сборная не пробилась. Таким образом, на первый крупный турнир Симен попал уже в довольно солидном возрасте. В 1996 году на домашнем чемпионате Европы Симен отыграл блестяще и был назван в числе лучших игроков соревнований.

Симен был участником ещё одного европейского чемпионата (2000, перед третьим матчем в группе получив травму) и двух чемпионатов мира (1998, 2002). Свой последний матч за сборную он провёл в октябре 2002 года в отборочном матче к ЧЕ-2004 против сборной Македонии. В том матче Симен пропустил досадный мяч непосредственно с углового, а матч закончился со счётом 2:2. Симен подвергся жёсткой критике, и больше в составе сборной на поле не выходил.

Личная жизнь 
Был трижды женат. Отец четверых детей.

Достижения

Командные 
Арсенал
 Чемпион Англии (3): 1990/91, 1997/98, 2001/02
 Обладатель Кубка Англии (4) 1992/93, 1997/98, 2001/02, 2002/03
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 1992/93
 Обладатель Суперкубка Англии (3): 1991, 1998, 1999
 Финалист Кубка УЕФА: 2000
 Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА: 1994

Личные 
 Игрок месяца английской Премьер-лиги: апрель 1995
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 1996
 Включён в состав команды года по версии ПФА: 1996/97

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений
 «Мистер надёжные руки»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Члены ордена Британской империи